La Nación é um dos principais jornais em circulação diária do Paraguai. Esse meio de comunicação é publicado na cidade paraguaia de Fernando de la Mora.

Ligações externas
 La Nación Site oficial

Jornais do Paraguai
La Nación